Okręty US Navy o nazwie USS  "Tarantula":
 Pierwszy "Tarantula" był okrętem podwodnym typu B przemianowanym na "B-3"
 Drugi, "Tarantula" (SP-124), był jachtem motorowym pozyskanym przez Marynarkę do służby w czasie I wojny światowej

Tarantula